

Oukoop, ancienne commune, aujourd'hui hameau de la commune de Bodegraven-Reeuwijk, en Hollande-Méridionale
 Oukoop, hameau de la commune de Breukelen, en province d'Utrecht